Der Begriff Blockzeit bezeichnet:

 Blockuniversum
 Blockzeit (Luftfahrt)
 Kernzeit, im schweizerischen Raum auch Blockzeit genannt